Петер Грюттер (фр. Peter Grütter, род. 30 июня 1942 года, Берн, Швейцария) — фигурист из Швейцарии, выступавший в одиночном фигурном катании, ныне — тренер по фигурному катанию.

Карьера 
Петер Грюттер представлял Швейцарию на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, где занял 24-ое место, после чего покинул любительский спорт. Катался у Жака Гершвилера, дяди и тренера серебряного призёра Олимпийских игр 1948 года в Санкт-Морице Ханса Гершвилера.

Тренерскую карьеру Грюттер начал в 1965 году. Самым известным его учеником и по сей день остается серебряный призёр Олимпийских игр 2006 Стефан Ламбьель, которого Грюттер тренировал с 1995 года до июня 2006 и снова начал с июля 2009 года, когда Стефан изъявил желание вернуться в любительский спорт для участия в Олимпиаде.
Также среди его бывших и нынешних учеников: Ноэми Силберер, Самуэль Контести, Рафаэль Борен, Лоран Альварес, Паоло Баккини, Эллисон Пертичетто, Анна Овчарова.

Интересные факты 
 Кроме зимних Олимпийских игр 1964 года Петер Грюттер не принимал участия ни в каких международных соревнованиях (чемпионаты мира и Европы).

Примечания

Ссылки 
 Профиль П.Грюттера на Sports-reference.com  
 Официальный сайт Стефана Ламбьеля 
 Петер Грюттер о своих русских корнях и ученицах, NashaGazeta.ch, 15.07.2015

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1942 году
Родившиеся в Берне
Фигуристы Швейцарии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Тренеры по фигурному катанию